Бехтеевы — русский дворянский род.

Предок их, Фёдор Никитич Бехтеев, в 1571 году участвовал в залоговом поручительстве за князя Ивана Фёдоровича Мстиславского, обвинённого в измене, подписав обязательство на сумму 70 рублей. В XVII веке Бехтеевы служили в стольниках, дворянах московских и стряпчих. 

При подаче документов в 1686 году для внесения рода в Бархатную книгу была предоставлена родословная роспись Бехтеевых.

Шесть Бехтеевых в 1699 году владели населёнными имениями.

Описание герба 
Щит разделён диагонально с правого верхнего угла на две части, из коих в левой в голубом поле изображена княжеская шапка и подле неё крестообразно положены две серебряных сабли, остриями обращённые вверх. В правой части в серебряном поле на земле у подошвы щита видна стоящая птица.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: два орлиных крыла и между них три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Щитодержатели: два воина в латах, имеющие в руках копья.

Известные представители 
 Бехтеевы: Епифан и Евсей Ивановичи — московские дворяне в 1682-1692 г.
 Бехтеевы: Никита Епифанович и Иван Евсеевич — стряпчие в 1682 г., стольники в 1692 г.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Герб рода Бехтеевых внесён в Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 84 .

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины